Snethlage se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Emilie Snethlage
 Maria Emilie Snethlage